Kronberg är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Kronberg (född 1973), svensk friidrottare
 Annicka Kronberg (född 1944), svensk präst, skådespelare och dramatiker
 Emma Kronberg (född 1982), svensk bandyspelare
 Hadar Kronberg (född 1952), svensk sångare och musiker
 Julius Kronberg (1850–1921), svensk konstnär
 Ketil Kronberg (född 1980), norsk innebandyspelare
 Ninni Kronberg (1874–1949), svensk näringsfysiolog
 Robert Kronberg (född 1976), svensk häcklöpare

Se även 
 
 Petra Kronberger (född 1969), österrikisk utförsåkare
 Juris Kronbergs (född 1946), svensk översättare

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Norska efternamn